Muriciense – abitanti di Murici dos Portelas
Muriciense – abitanti di Murici